San Stefano (česky Svatý Štěpán) je název nebo součást názvu více míst:

 Santo Stefano (ostrov) – ostrov v Tyrhénském moři
 Santo Stefano al Mare – obec v italské provincii Imperia
 Santo Stefano Belbo – obec v italské provincii Cuneo
 Santo Stefano d'Aveto – obec v italské provincii Genova
 Santo Stefano del Sole – obec v italské provincii Avellino
 Santo Stefano di Cadore – obec v italské provincii Belluno
 Santo Stefano di Camastra – obec v italské provincii Messina
 Santo Stefano di Magra – obec v italské provincii La Spezia
 Santo Stefano di Rogliano – obec v italské provincii Cosenza
 Santo Stefano di Sessanio – obec v italské provincii L'Aquila
 Santo Stefano in Aspromonte – obec v italské provincii Reggio Calabria
 Santo Stefano Lodigiano – obec v italské provincii Lodi
 Santo Stefano Quisquina – obec v italské provincii Agrigento
 Santo Stefano Roero – obec v italské provincii Cuneo
 Santo Stefano Ticino – obec v italské provincii Milano
 Villa Santo Stefano – obec v italské provincii Frosinone
 Oggiona con Santo Stefano – obec v italské provincii Varese
 Pieve Santo Stefano – obec v italské provincii Arezzo
 Rocca Santo Stefano – obec v italské provincii Roma
 Santo Stefano extra moenia – kostel stojící vně hradeb města Pisy